Кривошинский сельсовет — административная единица на территории Ляховичского района Брестской области Белоруссии. В 2013 году в состав сельсовета вошли деревни Новосёлки и Святица упразднённого Святицкого сельсовета.

Состав 
Кривошинский сельсовет включает 13 населённых пунктов:

 Беньковцы — деревня.
 Головнинцы — деревня.
 Залипенье — деревня.
 Залужье — деревня.
 Колпаки — деревня.
 Кривошин — деревня.
 Липск — агрогородок.
 Малыши — деревня.
 Нетчин — деревня.
 Новосёлки — деревня.
 Святица — деревня.
 Стрельцы — деревня.
 Щербово — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Ляховичский райисполком

Сельсоветы Ляховичского района